Дриттенпрейс — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дриттенпрейс, Владимир Петрович (1878 — ?) — российский живописец, график, декоратор, архитектор.
 Дриттенпрейс, Пётр Александрович (1841—1912) — московский архитектор.